Oiseau Bleu (französisch für Blauer Vogel) ist:

 eine Bezeichnung für das ausgestorbene Réunion-Purpurhuhn (Porphyrio coerulescens; siehe Purpurhühner)
 Oiseau Bleu (Zuglauf), ein Luxuszug zwischen Paris und Brüssel
 Oiseau Bleu, ein Pseudonym von Dora Koster (1939–2017), Schweizer Schriftstellerin und Malerin
 L’Oiseau Bleu, ein Drama von Maurice Maeterlinck